Röthel steht für:

 deutscher Name der ehemaligen Landgemeinde Ridala, Estland

Röthel ist der Familienname folgender Personen:
 Anne Röthel (* 1968), deutsche Rechtswissenschaftlerin
 Hans Konrad Röthel (auch Roethel; 1909–1982), deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
 Thomas Röthel (* 1969), deutscher Bildhauer

Siehe auch:
 Rötel
 Roethel